Robert Walpole (1676–1741) – brytyjski polityk, mąż stanu, premier Wielkiej Brytanii, 1. hrabia Orford
 Robert Walpole (1701–1751) – brytyjski polityk, 2. hrabia Orford
 Robert Walpole (1768–1834) – brytyjski krykiecista